Agonist (biochemie): een signaalstof die een receptor in een celmembraan activeert of de activiteit van een enzym verhoogt;
 Agonisme (politiek): een politieke theorie die de positieve aspecten van bepaalde (maar niet alle) vormen van politiek conflict benadrukt.